António Augusto Gomes de Sousa – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Aristides de Sousa Mendes – diplomatico portoghese
Claudio De Sousa – calciatore italiano
José de Sousa Saramago – scrittore, giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese
Luís de Sousa – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa – politico e giornalista portoghese
Marcus Vinicius Vieira de Sousa – cestista brasiliano
Martim Afonso de Sousa – navigatore portoghese
Natanael de Sousa Santos Júnior – calciatore brasiliano
Paulo Manuel Carvalho de Sousa – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Tomé de Sousa – esploratore e militare portoghese
Washington Luís Pereira de Sousa – politico brasiliano
Wellington Luís de Sousa – calciatore brasiliano